Karun – słone jezioro w Egipcie
 Karun – rzeka w Iranie